BQK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Glynco Jetport di Brunswick (Stati Uniti d'America)
 bqk – codice ISO 639-3 della lingua banda-mbrès